Makunudhoo peut désigner :
 Makunudhoo, une île des Maldives dans l'atoll Malé Nord ;
 Makunudhoo, une île des Maldives dans l'atoll Thilandhunmathi.